Freund steht für:

 Freund (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Mensch, zu dem eine Freundschaft unterhalten wird
 Mensch, zu dem eine  Liebesbeziehung unterhalten wird

 Freund (Aachen), Stadtteil im Stadtbezirk Brand, Aachen, Nordrhein-Westfalen

 Der Freund steht für:
 Der Freund (1754–1756), moralische Wochenschrift, herausgegeben von Johann Peter Uz
 Der Freund (1974), türkischer Film von Yılmaz Güney
 Der Freund (1988), sowjetischer Film von Leonid Kwinichidse
 Der Freund (2004–2006), Literaturzeitschrift, herausgegeben von Christian Kracht
 Der Freund (2008), schweizerischer Film von Micha Lewinsky

 Ein Freund steht für:
 Ein Freund, ein guter Freund, Lied von Werner Richard Heymann (1930)
 Ein Freund (Jakob Arjouni), Kurzgeschichten von Jakob Arjouni (1998)

Siehe auch:
 Freunde (Begriffsklärung)
 Freundin (Begriffsklärung)
 Freundt (Begriffsklärung)
 Freundl (Begriffsklärung)